Алекс Робертсон:
* Робертсон, Алекс — шотландский футболист конца XIX — начала XX веков.
 Робертсон, Алекс (род. 2003) — шотландский футболист.

Примечания